In 1954/55 werd het achtste kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Rot-Weiss Essen werd kampioen en SV Sodingen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. SV Sodingen werd derde in zijn groep terwijl Essen groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. Hierin versloeg de club 1. FC Kaiserslautern met 4-3 en werd zo landskampioen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1954/55
Oberliga West